

Pessoas 
 Jochen Seibert
 Luís Carlos Seibert brasilian architect

Localidades 

 Seibert (Colorado)

Desambiguação